Rack steht für:

 Rack, eine Haltevorrichtung oder Gestell
 Bestandteil der Takelage eines Schiffes, siehe Rah
 Rack (Webserver-Interface), für die Programmiersprache Ruby

 eine Gangart von Pferden, siehe Pferdegangart #Tölt

Rack ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Rack (1815–1886), elsässischer Mediziner, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Christian Rack (1899–1983), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Dagmar Bojdunyk-Rack, Geschäftsführerin der Non-Profit-Organisation Rainbows Austria
 Eberhard Rack (* 1935), deutscher Lehrer und Hochschullehrer
 Gisela Rack (1926–2013), deutsche Acarologin und Parasitologin
 Hans Rack (1457–1520), deutscher Theologe und Humanist, siehe Johannes Aesticampianus
 Reinhard Rack (* 1945), österreichischer Politiker (ÖVP)

RACK steht für:
 Risk-aware consensual kink, ein BDSM-Konzept, siehe Safe, Sane, Consensual #RACK

Siehe auch:
 Rack-Jobber (Verkaufsförderung)
 Rack-Gebäude (Wolfsburg)
 Racke (Begriffsklärung)
 Raeck (Begriffsklärung)
 Rak
 Raack

Abkürzung